Enhub ist der Ortsname von

 Enhub (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Enhub (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern